Esistono due comuni francesi con questo nome

Briaucourt – Alta Marna
Briaucourt – Alta Saona